Nexus může být

 v obecném slova smyslu rámec, kulisa, paradigma, pozadí, souvislost, konnex.

Informační technologie
 WorldWideWeb čili nově Nexus – první webový prohlížeč
 Nexus (Google zařízení) – telefony a tablety od Googlu
 Nexus One – Google smartphone
 Nexus 4 – telefon od Googlu
 Nexus 5 – telefon od Googlu
 Nexus 7 – tablet od Googlu
 Nexus 7 (2013) – tablet od Googlu
 Nexus 10 – tablet od Googlu
 Nexus S – Google smartphone
 Samsung i9250 Galaxy Nexus – telefon od Samsungu a Googlu
 Nexus (firma) – Nexus AG, německý výrobce softwaru pro zdravotnictví
 Sonatype Nexus – repozitář k ukládání softwarových artefaktů pro Java software
 Nexus: The Jupiter incident (hra) – vesmírný simulátor
 softwarový synthesizer firmy ReFX na bázi Virtual Studio Technology (VST)

Umění
 Nexus (film) – český film
 Nexus (kniha) – třetí díl volné trilogie Růžové ukřižování Henryho Millera
 paralelní svět, ve kterém čas a prostor nehrají roli, ve filmu Star Trek - Setkání generací
 Nexus-6 – stavební řada androidů ve filmu Ridleyho Scotta Blade Runner, označovaných jako replikanti

Další
 kauzální nexus – v právu příčinná souvislost mezi příčinou a škodlivým následkem
 Nexus (skútr) – skútr italské firmy Gilera
 modelová řada nábojových převodovek firmy Shimano pro jízdní kola
 mezerový spoj – typ mezibuněčného spojení živočišných buněk označovaný jako gap junction
 Nexus (datový formát) – datový formát ke kódování matricí znaků v systematické biologii
 NEXUS Magazin – australský časopis zabývající se alternativními vědami
 Nexus – základna astronautů ve videohře Vzpoura na Nexu
Nexus (kryptoměna)